Су́ровцев — русская фамилия. Известные носители:
 
 Суровцев, Анатолий Михеевич (1935—2022) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Суровцев, Андрей Петрович (1931—2006) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2001).
 Суровцев, Борис Николаевич (1902—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Суровцев, Валентин Петрович (1924—1978) — советский футболист.
 Суровцев, Валерий Александрович (род. 1964) — российский учёный, профессор кафедры истории философии и логики Томского госуниверситета.
 
 Суровцев, Григорий Степанович (1786—1860) — профессор Казанского университета.
 Суровцев, Данила Владимирович (род. 1977) — российский скульптор, сын В. А. Суровцева и Е. М. Суровцевой.
 Суровцева, Дарья Владимировна (род. 1980) — российский и французский художник, дочь В. А. Суровцева и Е. М. Суровцевой.
 Суровцев, Дмитрий Владимирович (1882—1914) — штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, герой Первой мировой войны.
 Суровцева, Елена Михайловна (род. 1952) — российский скульптор, заслуженный художник РФ, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1996 год, жена В. А. Суровцева.
 Суровцев, Игорь Степанович (1947—2020) — ректор Воронежского архитектурно-строительного университета (2002—2012).
 Суровцов, Михаил Ильич (1769—1833) — кораблестроитель конца XVIII—начала XIX века, начальник корабельных инженеров Черноморского флота, инженер-генерал-майор.
 Суровцев, Николай Владимирович (род. 1970) — российский физик, член-корреспондент РАН (2016).
 Суровцев, Пётр Дмитриевич (1921—1979) — Герой Советского Союза.
 Суровцев, Юрий Степанович — один из двух солдат-дезертиров, устроивших расстрел на Привокзальной площади Курска в 1968 году.

Примечания